La femellisation est un jeu coquin BDSM provisoire ou permanent consistant à transformer à sa demande ou avec son consentement, son ou sa partenaire de jeu en femelle soumise, en général, par la transformation physique, à l'aide d'épilation, de maquillage, de postiches, de prothèses, d'accessoires, de lingeries et vêtements ultra sexy, souvent tenue de soubrette et collier de chienne vernie ou en métal, puis par la « contrainte » simulée de pratiques considérées comme avilissantes d'ordre domestiques ou sexuelles, telles que restriction de langage, ménage, vaisselle, lavage et étendage de linge, cirage de bottes ou cuissardes, service à/sous la table, masturbation, fellation et sodomie passive, bondage et fessées reçues, et autres humiliations en privé ou en public.

Elle est souvent assimilée à une forme de masochisme, plus psychologique que physique où le plaisir est avant tout obtenu par la recherche du sentiment de honte par l'humiliation tant vestimentaire, que physique et verbale.

Il existe aussi une autre forme de femellisation, « la femellisation forcée », dans laquelle un partenaire masculin est forcé de porter des vêtements de femme et à agir comme telle. En général, l'individu mâle est très consentant et ne désire qu'à être humilié et non à être arrêté. Cette émasculation peut être accompagnée par une ou plusieurs punitions telles que la fessée érotique ou les coups de canne pour entreprendre une coopération et intensifier la soumission du partenaire masculin. Durant cette pratique, le partenaire masculin est consentant à la femellisation. L'incident probable moderne et commun de la « femellisation forcée » serait l'esclavage sexuel dans les prisons. C'est pour cette raison qu'il n'est pas rare que des hommes ayant un penchant pour la « femellisation forcée » apprécient également l'ambiance des prisons, bien qu'il y ait des hétérosexuels parmi les hommes qui possèdent un grand intérêt dans la « femellisation forcée » par les femmes. Les costumes sont souvent très domestiques, suggestifs de servitude ou de jeu d'âges. Les habits peuvent être ceux appartenant aux rôles traditionnels de soumises féminines telles que secrétaire ou lycéenne.

La femellisation a aussi l'avantage pour l'homme de porter des vêtements beaucoup plus pratiques pour la pratique du bondage. En effet, les vêtements féminins sont plus proches du corps et donc ne forment pas de plis au contact avec les cordes. En plus, la jupe portée avec des collants permet de bien attacher les jambes tout en laissant habillé le sujet. In fine, les chaussures à talons rendent la marche difficile, surtout aux personnes qui n'en ont pas l'habitude, et le fait d'être habillé en femme renforce chez l'homme la sensation d'être humilié.

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 BDSM

BDSM
Travestissement